Альбе́р Дельпи́ (; 30 января 1849 года, Новый Орлеан — 5 января 1893 года, Париж) — французский романист и драматург; брат Эдуарда Дельпи; сотрудник и личный секретарь Александра Дюма-отца.

Биография 

Сын богатого табачного коммерсанта, обустроившегося в США. Для получения образования был послан во Францию, учился в Париже и Бордо. Сотрудничал с Александром Дюма-отцом, работал его секретарём.

Уже в 1869 г. Французская академия премировала его «L’apothéose de Lamartine». После войны 1870-71 г., в которой он участвовал, издал стихотворения «L’invasion» (1872) и поэму «Le Repentir ou Récit d’un curé de campagne» (1873), также премированные академией.

Избежал преследования коммунаров благодаря своему американскому гражданству; французское получил в 1892 году.

Кроме своей литературной деятельности Альбер Дельпи прославился дуэлью с Альфонсом Доде, состоявшейся 28 мая 1883 года. Её причиной послужили критические замечания в адрес творчества Доде. Дельпи обвинил его в подражании Шатобриану и Диккенсу. В самом начале дуэли Дельпи был ранен в предплечье, и поединок прекратился.

Творчество 
Его драма «Robert Pradel» (1873) провалилась на первом же представлении; мало успеха имели драма «Jean Nu-Pieds» (1875) и комедии «Le Message de Scapin» (1876, в стихах) и «Les chevaliers de la Patrie» (1876); много представлений выдержала его комедия «Сын Корали» (Le Fils de Coralie, 1880) и с успехом прошли «Les Macroix» (1883), «Le Père de Martial», «Passionnément» (1891) и др. Большая часть его пьес переложена им из своих же романов, которых он написал очень много и большей частью печатал с 1877 года в «Revue des Deux Mondes».
Наибольшую популярность Альберу Дельпи принесли романы «Le compagnon du roi», «Le Fils de Coralie», «Le Père de Martial», «Un Monde qui s’en va», серия романов: «Passionnément», «Comme dans la vie» и «Toutes les deux».

В «Revue des Deux Mondes» появлялись и его стихотворения, изданные отдельно под названием «Les Dieux qu’on brise» (1881).

В 1891 году академией были премированы его патриотические стихотворения «Poésies».

Основные работы 

Романы
 Les Malédictions, 1869
 L’Invasion 1870, 1870. Réédition : L’Invasion, 1870—1871, 1871
 Jean-nu-pieds, chronique de 1832, 1874
 Les Compagnons du roi, 1874
 La Vengeresse, 1874
 La Famille Cavalié, 2 vol., 1878
 Le mystère du Bas-Meudon, 1878
 Le Fils de Coralie, 1879
 Le Mariage d’Odette, 1880
 Le Père de Martial, 1881
 La Marquise, 1882
 Les Dieux qu’on brise. Le Repentir, 1891
 Amours cruelles, 1884
 Solange de Croix-Saint-Luc, 1885
 Disparu, 1888
 Thérésine , 1888
 Un monde qui s’en va, 4 vol., 1899—1892
Пьесы
 L’Apothéose de Lamartine, à-propos en 1 acte en vers. Paris, Gaîté, 9 mai 1869
 La Voix du maître, à-propos en 1 acte, en vers, Paris, Odéon, 15 janvier 1870
 Le Voyage de Scapin, scène en vers dite, Paris, Comédie-Française, 15 janvier 1875
 La Sœur de charité, Paris, Vaudeville, 11 juillet 1875
 Jean-nu-pieds, drame en 4 actes en vers, Paris, Vaudeville, 9 août 1875
 Le Fils de Coralie, comédie en 4 actes en prose, Paris, Gymnase-Dramatique, 16 janvier 1880
 Le Père de Martial, pièce en 4 actes, Paris, Gymnase-Dramatique, 20 avril 1883
 Les Maucroix, comédie en 3 actes en prose, Paris, Comédie-Française, 4 octobre 1883
 Mademoiselle de Bressier, drame en 5 actes, Pairs, Ambigu-Comique, 19 avril 1887
 Passionnément, comédie en 4 actes, Paris, Odéon, 3 mars 1891
Поэзия
 Le Repentir, récit d’un curé de campagne, poème, 1873
 La Vieillesse de Corneille, poésie, 1877
 Sur les bords de la Nonnette et de la Beuvronne, rimes fantaisistes, 1886
 Poésies. Les Chants de l’invasion. Les Dieux qu’on brise, 1891
Другие произведения
 La Volonté nationale, 1870
 Huit jours d’histoire : le commandement de l’amiral Saisset du 19 au 25 mars 1871, 1871
 Les Prétendants : les Bourbons, les d’Orléans, l’Empire, la Commune, la République, 1872

Примечания

Литература

Ссылки 
 Œuvres disponibles sur Gallica
 La Mort et l’Amour'] (poème)
 Jean-nu-pieds'' (projet Gutenberg) : E-book tome 1, [http://www.manybooks.net/titles/delpita1810818108-8.html E-book tome 2
 Le Pion (la querelle de la statue de Baudelaire)

Драматурги Франции XIX века